Нигерија се први пут појавила на Олимпијским играма 1952. године и од тада Нигерија није пропустила ниједне наредне Летње олимпијске игре осим игара одржаних 1976. због учешћа у бојкоту Новог Зеланда од стране афричких земаља.

На Зимске олимпијске игре Нигерија никада није слала своје представнике. Представници Нигерије закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 23 олимпијске медаље и од тога 2 златне.

Национални олимпијски комитет Нигерије (-{Nigeria Olympic Committee Inc.}-) је основан 1951. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Нигерија на олимпијским играма